Springdale (Arkansas)
 Springdale (Carolina del Sud)
 Springdale (Comtat de Lexington), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Springdale (Maryland)
 Springdale (Nova Jersey)
 Springdale (Ohio)
 Springdale (Oregon), població del Comtat de Multnomah
 Springdale (Pennsilvània)
 Springdale (Utah)
 Springdale (Washington)